Великие шахматы (Great Chess) — исторический вариант шахмат, на доске 10×10 клеток, с тремя дополнительными фигурами (жираф, визирь, боевая машина).

История 
Данный вариант шахмат описан в  индийском манускрипте XVIII века. Время появления игры неизвестно в точности, можно лишь предполагать, что игра появилась как минимум в средние века, поскольку ходы классических фигур соответствуют ходам европейских шахмат, какими они сформировались к XIII—XV векам, а не более ранним, заимствованным из шатранджа. Превращение пешки, ограниченное только одной фигурой — ферзём, а также отсутствие рокировки и длинного первого хода пешки могут быть следствием заимствования ранних вариантов европейских шахмат (все эти три правила появились в европейских шахматах позже, чем изменились правила хода фигур), но они могут быть и результатом почему-то сделанного сознательного выбора разработчиков игры, так что появление игры можно датировать лишь очень приблизительно — промежутком от XII до XVIII века. Одни источники утверждают, что игра была изобретена в Индии, другие называют её родиной Турцию.

По некоторым сведениям, великие шахматы были одной из любимых игр Тамерлана.

Доска, фигуры и начальное расположение 
Игра ведётся на квадратной доске размером 10x10 полей. Каждый игрок имеет набор из 22 фигур:
  король — 1;
  генерал (ферзь) — 1;
  жираф — 1;
  визирь — 1;
  конь — 2;
  слон — 2;
  ладья — 2;
  боевая машина — 2;
  пешка — 10.

Начальная расстановка фигур показана на диаграмме.
Белые
 Король f1; жираф e1; визирь d1; генерал g1; ладьи a1, j1; кони b1, i1; слоны c1, h1; боевые машины e2, f2; пешки a2, b2, c2, d2, e3, f3, g2, h2, i2, j2.
Чёрные
 Король e10; жираф f10; визирь g10, генерал d10; ладья a10, j10; кони b10, i10; слоны c10, h10; боевые машины e9, f9; пешки a9, b9, c9, d9, e8, f8, g9, h9, i9, j9.

Примечательная особенность расстановки, отличающая данный вариант от большинства вариантов шахмат: позиции белых и чёрных не зеркально-симметричные, а центрально-симметричные, порядок расстановки фигур относительно игрока не зависит от цвета.

Следует учитывать некоторую условность приведённой диаграммы в части обозначений неклассических фигур. Поскольку для жирафа, визиря и боевой машины данного варианта шахмат нет общепринятых шахматных обозначений, на диаграмме были использованы:
 Для визиря —  — обозначение архиепископа шахмат Капабланки, ходящего по тем же правилам.
 Для боевой машины —  — обозначение канцлера шахмат Капабланки, ходящего по тем же правилам.
 Для жирафа —  — перевёрнутое изображение ферзя, которое иногда используется в литературе для обозначения фигуры «магараджа», также объединяющей ходы ферзя и коня.

Правила игры 
Король, пешка, генерал, слон, конь, ладья имеют те же ходы, что в классических шахматах (генерал ходит как ферзь). Отличия и дополнения в правилах ходов следующие:

 Пешка не может делать первый ход на два поля. Соответственно, отсутствует и взятие на проходе.
 Пешка, достигнувшая последней горизонтали, превращается только в генерала (ферзя).
 Рокировка отсутствует.
  жираф совмещает ходы ладьи, слона и коня, или, что то же самое, ферзя и коня (аналогичная фигура в других вариантах шахмат называется ещё магараджа);
  визирь совмещает ходы слона и коня (соответствует архиепископу в шахматах Капабланки);
  боевая машина совмещает ходы ладьи и коня (соответствует канцлеру в шахматах Капабланки).

Партию начинают белые. Ходы делаются по очереди. Выигрыш достигается постановкой мата королю противника. Ничья возможна, если ни один из игроков не может поставить мат имеющимися у него фигурами. Правила в отношении пата неизвестны.

Ссылки 
 Великие шахматы на chessvariants.org

Варианты шахмат
Настольные игры по алфавиту